Maagdenburg (Duits: Magdeburg) kan verwijzen naar:

Hertogdom Maagdenburg, de geseculariseerde opvolger van het prinsaartsbisdom Maagdenburg
Bezirk Maagdenburg, een voormalig Bezirk in de eveneens voormalige Duitse Democratische Republiek
Maagdenburg (provincie), een voormalige provincie van Pruisen
Maagdenburg (Regierungsbezirk), een voormalig Regierungsbezirk in Duitsland
Maagdenburg (stad), een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Maagdenburgs recht, een vorm van stadsrecht
Maagdenburg (plantage), een suikerrietplantage in Suriname